Holloway kan som auktorsförkortning betyda:

 Beverley Anne Holloway
 Jeremy Daniel Holloway (1945-)
 John Ernest Holloway

Robotskapade auktorsförkortningar